Сефі:
 Сефі I - шах Ірану (з 1628 по 1642) з династії Сефевідів, онук Аббаса I.
 Сефі ад-Дін - засновник відомого на Сході суфійсько-дервішського ордена Сефевіє і родоначальник династії Сефевідів.